Angular hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Angular, relativo a los ángulos.
 AngularJS, framework de JavaScript empleado para crear y mantener aplicaciones web de una sola página.
 Angular 2, framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de código abierto, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página.

Anatomía
 Angular del omóplato o músculo elevador de la escápula, en la parte inferior de la nuca, es par y tiene forma triangular.
 Hueso angular, presente en anfibios, reptiles y aves.